Лиутга́рда (Лютгарда; ) — женское имя:

 Лиутгарда Алеманская (ок. 776—800) — последняя жена Карла Великого.
 Лиутгарда Саксонская (ок. 845—885) — франконская королева; жена Людовика Младшего.
 Лиутгарда Саксонская (ок. 932—953) — жена Конрада I, герцога Лотарингии.
 Лиутгарда Люксембургская (ок. 965/970 — после 1005) — графиня Западной Фрисландии (Голландии); жена Арнульфа, регент при малолетнем Дирке III (в 988—1005).
 Лиутгарда Зальцведельская (ок. 1110—1152) — жена короля Дании Эрика III.
 Лиутгарда Чешская (? — после 1126) — чешская княжна.
 Святая Лиутгарда (1182—1246) — фламандская святая, слепая монахиня ордена цистерцианцев.